A 21 108-as számú mellékút egy bő egy kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, a Gödöllői-dombságban; Csomád község történelmi központjának főutcája.

Nyomvonala 
A 2103-as útból ágazik ki, annak a 600-as méterszelvénye közelében, Csomád lakott területének keleti részén, nagyjából északnyugati irányban. A község főutcájaként húzódik a település nyugati végéig, Kossuth Lajos utca néven.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,102 kilométer megtétele után ér véget, önkormányzati úttá válva.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek 

21108
Csomád